Tunuarsuk bezeichnet:
 Tunuarsuk (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tunuarsuk (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tunuarsuk (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tunuarsuk (Fjord), Fjord im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tunuarsuk (Sund), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland